Бебель () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Бебель, Август (1840—1913) — деятель германского и международного рабочего движения.
 Бебель, Генрих (1472—1518) — немецкий поэт-гуманист, переводчик, сатирик, педагог.

См. также 
 Бебельплац
 Бабель (значения)